Hans Krikke (1958), Nederlands schrijver
 Jan Krikke (1940), Nederlands kunstenaar
 Pauline Krikke (1961), Nederlands politica